

Przedsiębiorstwa 
 Alsen Marketing Sp. z o.o. – polska sieć zajmująca się sprzedażą produktów IT, elektroniki użytkowej (RTV) i AGD
 Alsen sp. z o.o. – spółka zależna przedsiębiorstwa hurtowego AB SA

Nazwy geograficzne 
 Als lub Alsen – wyspa w Danii
 Alsen – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier